Municipio de Rosedale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rosedale (condado de Clark, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clark
 Municipio de Rosedale (condado de Hanson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hanson
 Municipio de Rosedale (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp
 Municipio de Rosedale (condado de Jersey, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jersey
 Municipio de Rosedale (condado de Mahnomen, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mahnomen
 Municipio de Rosedale (condado de Christian, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Christian